Franz Cramer ist der Name folgender Personen:

* Franz Cramer (Komponist) (1772–1848), deutsch-englischer Geiger und Dirigent
 Franz Cramer (Altphilologe) (1860–1923), deutscher Klassischer Philologe
 Franz Cramer (Bürgermeister) (1914/1917–2004), Bürgermeister der Stadt Salzkotten von 1975 bis 1984
 Franz Anton Cramer (1776–1829), deutscher Apotheker
 Franz Wilhelm Cramer (1815–1903), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Münster

Siehe auch:
 Franz Kramer